«Лобеке» (, ) — национальный парк в юго-восточной части Камеруна в районе , Восточный регион. Является частью леса Санга.

История 
Впервые о том, что данную территорию надо объявить национальным парком Всемирный фонд дикой природы заявил в 1991 году, рекомендуя взять под охрану 40—400 тысяч гектаров земли, однако официально парк был создан лишь в октябре 1999 года. 18 апреля 2006 года Лобеке предложен к включению в Список Всемирного наследия, но по состоянию на начало 2013 года решение пока не принято.

География 
Площадь национального парка Лобеке составляет 2178 км², на ней проживает около четырёх тысяч человек.
Парк расположен во Впадине Конго, с востока ограничен рекой Санга, которая в этом месте также является границей между Камеруном, Центральноафриканской Республикой (ЦАР) и Конго. Лобеке граничит с другими национальными парками, в частности, с Бумба-Бек. Парк интересен тем, что граничит с двумя другими охраняемыми природными территориями других государств:  в ЦАР и  в Конго, которые также входят в лес Санга.

Флора и фауна 
Лес Лобеке является полу-вечнозелёным, заготовка древесины в нём почти никогда не производилась. Среди большого разнообразия деревьев (более 300 видов) можно выделить преобладающие стеркулиевые, хлопковое дерево и лимба. В подлеске преобладают марантовые, имбирные, эбеновые и анноновые.

В Лобеке обитает одна из самых густонаселённых популяций лесных слонов<ref> на сайте fieldtripearth.org</ref> и западных равнинных горилл в Африке. Также в значительном количестве встречаются другие обезьяны, леопарды, десять видов копытных. Кроме млекопитающих в Лобеке зарегистрированы 215 видов бабочек, 134 вида рыб, 18 видов рептилий и 16 видов амфибий. Парк Лобека является важным местом для жизни и размножения редких птиц, особенно можно выделить африканского зелёного голубя и малайского гомрая.

В Лобеке присутствует браконьерство, особое внимание преступники уделяют экзотическим животным, слоновой кости и птицам, в частности, жако, несмотря на то, что вывоз птиц из страны запрещён правительством ещё в 1997 году.

 См. также 
 Список национальных парков и заповедников Камеруна

 Примечания 

 Ссылки 
 Africa: Cameroon, Central African Republic, Gabon, and Republic of the Congo на сайте worldwildlife.org  на сайте wrm.org.uy Congo Basin Tri-National Park на сайте zambezi.com  на сайте junglerivers.de''

Национальные парки Камеруна
Появились в 1999 году
1990-е годы в Камеруне